Лос Гатос има више значења:

 Лос Гатос (Калифорнија), град је у америчкој савезној држави Калифорнија
 Лос Гатос, Лос Оусе (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Гатос (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Гатос (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Гатос (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Гатос (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гатос (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Гатос (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику